Ivan Bernik je ime več znanih ljudi:

 Ivan Bernik (1871–1897) - slovenski filozof
 Ivan Bernik (*1950) - slovenski sociolog